Рейхенфельд ( — «Богатое поле») — название населённых пунктов:

Россия 
 Рейхенфельд — прежнее название села Красноармейский в Немецком национальном районе Алтайского края.

Украина 
 Рейхенфельд — прежнее название села Приморское в Новоазовском районе Донецкой области.
 Рейхенфельд — прежнее название села Плодородное в Михайловском районе Запорожской области.